Zvukovod může být:
 vnější zvukovod (meatus acusticus externus) – kanál od bubínku směrem k povrchu těla
 vnitřní zvukovod (meatus acusticus internus) – kanál ve skalní kosti, jímž vedou nervy

Externí odkazy